Mišinci je lahko:
 Mišinci, Derventa (Bosna in Hercegovina)
 Mišinci, Žakanje (Hrvaška)